traktat stralsundzki (12 lutego 1354) – porozumienie dotyczące konfliktów granicznych między książętami pomorskimi i meklemburskimi
 traktat stralsundzki (pokój w Strzałowie) (24 maja 1370) – porozumienie kończące konflikt między Danią i Ligą Hanzeatycką o przywileje handlowe w północnej Europie (II wojna Hanzy z Danią)